El término jazz puede referirse a:

Música 

 Jazz, estilo de baile.
 Jazz, género musical.
 Jazz, álbum de la banda de rock Queen.
 Jazz Crusaders, grupo de música jazz creado en 1961 y conocido posteriormente como The Crusaders.
 Jazz Gillum, músico de blues.
 Jazz Messengers, grupo de música jazz, creado por Art Blakey.
 Jazz Two, grupo de hip hop español.

Otros 

 Honda Jazz, automóvil del segmento B del fabricante japonés Honda.
 Jazz, luchadora norteamericana de lucha libre profesional.
 Jazz, personaje ficticio de Transformers, capaz de transformarse en un Pontiac Solstice.
 Jazz, serie de televisión.
 Jazz Jackrabbit 2, videojuego de plataformas producido por Epic MegaGames.
 Jazz Linux, distribución Linux de origen polaco.
 Jazztel, empresa hispano-británica de telecomunicaciones.
 Utah Jazz, equipo de la NBA de la ciudad de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.